Le Grand Prix moto de France 2000 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2000. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2000
Sport en France en 2000
France
Sport en mai 2000